Friedlander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Emanuel Friedlander
 Carl Friedlaender (1817–1876), tysk nationalekonom
 Henry Friedlander (1930–2012), amerikansk historiker
 Lee Friedlander

Se även 

 Friedländer

Efternamn